Отри́ () — многозначный термин:

Название нескольких коммун во Франции 
 Отри (Арденны) — в департаменте Арденны ;
 Отри-ле-Шатель (Autry-le-Châtel) — в департаменте Луаре ;

Фамилия 
 Отри, Джин (1907—1998) — американский певец.